Гвиди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Черрето-Гвиди — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Флоренция.
 Гвиди — тосканский аристократический род.

Персоналии 
  
 Гвиди, Доменико (1625—1701) — итальянский скульптор.
 Гвиди, Игнацио (1844—1935) — итальянский востоковед.
 Гвиди, Филиппо Мария (1815—1879) — итальянский куриальный кардинал, доминиканец.
 Буффарини-Гвиди, Гвидо (1895—1945) — итальянский государственный и политический деятель.